Fergie er et kaldenavn for navnet Ferguson; og kan henvise til:

Personer 
 Fergie (sanger) (Stacy Ann Ferguson, født 1975), amerikansk singer-songwriter, tv-vært og skuespiller; medlem af musikgruppen The Black Eyed Peas
 Sir Alex Ferguson (født 1941), skotsk tidligere fodboldmanager for Manchester United og tidligere spiller
 Barry Ferguson (født 1978), skotsk fodboldspiller
 Darren Ferguson (født 1972), skotsk fodboldmanager og tidligere spiller, søn af Alex Ferguson
 Ferguson Jenkins (født 1942), canadisk tidligere baseballspiller
 Sarah, hertuginde af York (Sarah Ferguson, født 1959), Prins Andrews tidligere hustru

Andet 
 Fergie's Fledglings, en gruppe af Manchester United-spillere under ledelse af Alex Ferguson
 Ferguson TE20, traktor designet af Harry Ferguson